La Coppa della Regina della Pace 2008 è stata la seconda edizione del torneo calcistico, svoltasi dal 14 al 21 giugno 2008 a Suwon, in Corea del Sud.

Squadre

Stadi
 Suwon World Cup Stadium, Suwon
 Suwon Sports Complex, Suwon

Risultati

Turno eliminatorio

Gruppo A

Gruppo B

Finale

Classifica marcatrici

Note

Collegamenti esterni 
 
  Scheda sulla Coppa della Regina della Pace 2008 sul sito ufficiale

Calcio nel 2008
Coppa della Pace